Pchakadse ist der Familienname folgender Personen:

 Koba Pchakadse (* 1984), georgischer Boxer
 Omar Pchakadse (1944–1993), sowjetischer Bahnradsportler
 Tamri Pchakadse (* 1957), georgische Schriftstellerin